Татьяна Александровна Дмитриева (до 2022 — Романова; род. 9 сентября 1994, Казань) — российская волейболистка. Связующая. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Волейболом Татьяна Романова начала заниматься в ДЮСШ «Юность» города Казани, а после образования в 2011 в структуре ВК «Динамо-Казань» молодёжной команды была включена в её состав, за который играла на протяжении двух сезонов. После года, проведённого в Волгодонске на правах аренды, вернулась в «Динамо-Казань» и в 2015 стала чемпионкой России. В 2015—2017 выступала за подмосковное «Заречье-Одинцово», а в 2017—2020 является игроком «Уралочки-НТМК», в составе которой в 2018 выиграла «бронзу» чемпионата России. В 2020 заключила контракт с московским «Динамо».

В 2012 в составе молодёжной сборной России Романова принимала участие в чемпионате Европы, а в 2013 — в чемпионате мира.

В июне 2017 волейболистка дебютировала в национальной сборной России, с которой стала серебряным призёром Кубка Ельцина. В июле того же года участвовала в розыгрыше Гран-при. В 2018 новый главный тренер сборной Вадим Панков также привлёк Романову к выступлениям за национальную команду. В первом розыгрыше Лиги наций сборная провела 15 матчей и во всех Романова неизменно выходила в стартовом составе. В сентябре-октябре того же года Романова приняла участие в чемпионате мира в Японии. В сентябре 2019 волейболистка стала бронзовым призёром Кубка мира.

Клубная карьера 
 2011—2013 —  «Динамо-Казань» (Казань); 
 2012—2014 —  «Импульс-Спорт» (Волгодонск);
 2014—2015 —  «Динамо-Казань» (Казань);
 2015—2017 —  «Заречье-Одинцово» (Московская область);
 2017—2020 —  «Уралочка-НТМК» (Свердловская область);
 с 2020 —  «Динамо» (Москва).

Достижения

С клубами 
 Чемпионка России 2015;
 серебряный призёр чемпионата России 2021;
 4-кратный бронзовый призёр чемпионатов России — 2018, 2019, 2020, 2022.
 победитель розыгрыша Кубка России 2022;
 серебряный (2020) и бронзовый (2021) призёр розыгрышей Кубка России.
 серебряный призёр молодёжной лиги чемпионата России 2013.

Со сборными 
 бронзовый призёр Кубка мира 2019. 
 двукратный серебряный призёр Кубка Бориса Ельцина — 2017, 2018.
 чемпионка Всероссийской Спартакиады 2022 в составе сборной Москвы.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЖВК «Динамо» Москва.
 Профиль на сайте Международной федерации волейбола.
 Профиль на сайте Европейской конфедерации волейбола.
 Статистика на сайте ВоллейСервис.
 Татьяна Романова. Одинцово-Казань-Екатеринбург-транзит.

Волейболисты России
Игроки ВК «Динамо-Ак Барс»
Игроки ВК «Заречье-Одинцово»
Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»
Игроки ЖВК «Динамо» Москва